Huaiyuan Chengguanzhen (kinesiska: 怀远城关镇, Hwaiyüan, Huai-yüan-hsien) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 120 kilometer norr om provinshuvudstaden Hefei.

Runt Huaiyuan Chengguanzhen är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bengbu,  km öster om Huaiyuan Chengguanzhen. Trakten runt Huaiyuan Chengguanzhen består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina